

Carriera 
Assieme ai compagni Gary Ilman, Steve Clark e Don Schollander ha vinto la staffetta  stile libero ai giochi di Tokyo 1964, stabilendo anche il nuovo primato mondiale (3'33"2).

Palmarès
 Giochi olimpici estivi
Tokyo: oro nella  stile libero.

Altri progetti

Collegamenti esterni